Râul Țibleș se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă din România

 Țibleș - afluent al râului Bradu
 Țibleș - afluent al râului Someșul Mare, în zona Cristeștii Ciceului.
 Țibleș - afluent al râului Someșul Mare în zona Zagra.

Vezi și 
 Munții Țibleș, o grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali

Toponime românești